Horat ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Horat (* 1986), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Gisela Horat (* 1969), schweizerische Jazz-Pianistin und Komponistin
 Thomas Horat (* 1964), Schweizer Filmemacher